Neuvic (Corrèze)  (kanton Neuvic)
 Neuvic (Dordogne)
ook:
Neuvic-Entier,  Haute-Vienne
Neuvicq,  Charente-Maritime 
Neuvicq-le-Château, Charente-Maritime